Klub hokeja na ledu Karlovac je klub u hokeju na ledu iz Karlovca.

Klupsko sjedište je na adresi Radićeva 40, Karlovac.

Klupski uspjesi

Vanjske poveznice 

Karlovac
Hokej